

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Roztoki – wieś w woj. dolnośląskim, w pow. kłodzkim, w gminie Międzylesie 
 Roztoki – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. sępoleńskim, w gminie Sośno 
 Roztoki – wieś w woj. lubuskim, w pow. żarskim, w gminie Jasień 
 Roztoki – wieś w woj. podkarpackim, w pow. jasielskim, w gminie Tarnowiec 
 Roztoki – wieś w woj. zachodniopomorskim, w pow. drawskim, w gminie Drawsko Pomorskie
 Roztoki – część wsi Witów w powiecie tatrzańskim

Inne 
 Roztoki – potok, dopływ potoku Skawica Sołtysia
 Roztoki (Розтоки) – wieś w obwodzie iwanofrankiwskim, w rejonie kosowskim

Zobacz też 
Roztoki Dolne